Ballan est une ancienne commune d'Indre-et-Loire, réunie en 1918 à la commune de Miré pour devenir la commune de Ballan-Miré.

 Ballan, une ville australienne de l'État de Victoria.

 Alessandro Ballan, un coureur cycliste italien, devenu champion du monde sur route, en 2008.

Voir aussi 
 Ballan-Miré